Ли́пецкая у́лица — улица на юге Москвы в районе Бирюлёво Восточное от Бакинской улицы до МКАД. Нумерация домов начинается от Бакинской улицы, дома имеют индексы 115404, 115598, 115372.

Происхождение названия 
Названа по городу Липецку в связи с расположением в южной части Москвы, проходит параллельно Бирюлевской улице.

История 
Название улицы было утверждено 16 октября 1973 года. С 1965 по 1973 года так именовалась застроенная в 1970-х годах улица рабочего посёлка Бирюлёво вблизи станции «Бирюлёво-Товарная» (в 1960—1965 годах называлась Коммунистической).

До середины 1980-х годов улица заканчивалась у железнодорожных путей ветки товарной станции в промзону Видного. После сооружения в 1987 году эстакады, была продлена до Загорья. Часть улицы севернее эстакады (Бирюлёво Восточное, микрорайоны 1А и 1Б) застроена во 2-й половине 1970-х годов, южнее (Загорье, микрорайоны 1, 3, 4) — в 1980-х.

В 2000 году окончательно завершилось растянувшееся почти на 20 лет сооружение эстакады через МКАД с развязками, а чуть позже улица стала составной частью новой трассы  «Дон» и  «Каспий».

12 октября 2011 года на участке от Каспийской улицы до МКАД открылась выделенная полоса для движения общественного транспорта.

Здания и сооружения

По нечётной стороне 
 № 7, к. 2 — Детский сад № 1457
 № 9 — Биржа труда, отдел «Бирюлёвский»
 № 15, корп. 1 — жилой дом. Здесь в 1983—1997 годах жил художник Иван Дергилёв.
 № 15, к. 2 — Средняя общеобразовательная школа № 935
 № 17, к. 1 — ОДС № 47

По чётной стороне 
 № 2, стр. 2 — Офис Сбербанка № 9038/01399
 № 8, к. 2 — Детский сад № 1973
 № 10, к. 1, стр. 3 — Библиотека № 155
 № 20, к. 2 — Детский сад № 422
 № 24, к. 2 — ОДС № 38
 № 34/25 — ОДС № 39
 № 36/20 — ГУ ЦСО «Бирюлёво Восточное»
 № 38 — Детский сад № 1423
 № 40 — ДЕЗ; Отделение № 4 МОТОТРЭР ГИБДД УВД ЮАО
 № 46 — ОДС № 46
 № 46, к. 1 — Центр реабилитации и досуговой работы с инвалидами «Бирюлёво Восточное»
 № 50 — Почтовое отделение 598
 № 50, стр. 2 — Офис Сбербанка № 9038/01382
 № 52 — Полк ДПС Южного АО
 № 54, к. 1 — Детская библиотека № 151 «Экология детства»

Транспорт 
По Липецкой улице проходят 9 автобусных маршрутов общественного транспорта.

Автобусы 

 826 м.Орехово                                      1020 ст. м. Кантемировская              с809 6-й микрорайон Загорья

852 Чертаново Центральное                 1020к ст. м. Царицыно

м89 ст. м. Кантемировская                   e80 ст. м. Таганская

489 ст. м. Кантемировская                   1200к ст. м. Царицыно

Примечания 

Улицы Москвы, названные в честь городов